29-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 29-я параллель северной широты
 29-я параллель южной широты

См. также 
 29-й меридиан восточной долготы
 29-й меридиан западной долготы